Moraca puede hacer referencia a:

Monasterio de Morača, en Montenegro.
Moraca, el nombre común de la planta Veronica hederifolia.
Río Morača, en Montenegro.